La Serie A1 maschile FIPAV 1997-98 fu la 53ª edizione della manifestazione pallavolistica organizzata dalla FIPAV. La regular season si svolse tra il 28 settembre 1997 e il 22 marzo 1998.

Regolamento 
Le 12 squadre partecipanti disputarono un girone unico con partite di andata e ritorno, cui fecero seguito i play-off scudetto, ai quali presero parte le prime otto squadre classificate della regular season. Le squadre classificate all'11º e al 12º posto retrocessero in Serie A2.

Avvenimenti 
L'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo fu fissato per il 28 settembre, con la prima giornata. Il girone d'andata terminò poi il 10 gennaio.

Nel corso del girone di ritorno, iniziato il 17 gennaio, si effettuò un'unica sosta tra la 16ª e la 17ª giornata: il 7 e l'8 febbraio fu infatti disputata la fase finale di Coppa Italia a Firenze. La regular season terminò poi domenica 22 marzo.

Il 29 marzo presero il via i play-off per l'assegnazione dello scudetto, che si conclusero il 2 maggio a Cuneo, con l'affermazione della Sisley Treviso sui padroni di casa. Retrocessero la Com Cavi Napoli e la Cosmogas Forlì.

Le squadre partecipanti 
Le squadre partecipanti furono 12: la Casa Modena era campione uscente, mentre la Conad Ferrara e la Cosmogas Forlì erano le neopromosse dalla Serie A2. Alla rinuncia di Brescia sopperì il ripescaggio della Com Cavi Multimedia Napoli.

Classifica

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off Scudetto

Fonti 

Pallavolo nel 1997
Pallavolo nel 1998
 1997-1998